Daisy Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Daisy Hill (Indiana)
 Daisy Hill (Kansas)

in Australien:
 Daisy Hill (Queensland)
 Daisy Hill (Victoria)